AED (ang. automated external defibrillator) – automatyczny defibrylator zewnętrzny
 5-androstendiol
 dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich